Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1998/1999 — 98-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 14 августа 1998 и закончился 24 апреля 1999 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Клифтонвилл».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999
1990-е годы в Северной Ирландии